Mentoehotep II Nebhetepre was een Egyptische koning van de 11e dynastie. Hij verenigde Egypte door de 9e en 10e dynastie te verslaan.

Regering van Mentoehotep II 
Mentoehotep II voerde diverse oorlogen tegen de 10e dynastie van Egypte, deze versloeg hij uiteindelijk en verenigde het land van Egypte. Daar deed hij dertig tot vierendertig jaar over. Het feit dat hij Egypte weer had verenigd onder één heerser, beschouwde men hem als opvolger van farao Pepi II. Zijn regering was een stabiele periode voor Egypte.

Vervolgens leidde hij militaire expedities naar koninkrijk Kerma in Nubië, Libië en de bedoeïenen van de Sinaï. Opnieuw werden er handelsbetrekking gesloten met het land Poent.

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mentoehotep III.

Familie 
Farao Mentoehotep II Nebhetepre was een zoon van nomarch Antef III en Koningin Jaah. Zijn gemalinnen waren: Neferoe II, Tem, Ashayet, Henhenet, Sadhe, Kaoeit (koningin), Kemsit en Imi. Zijn zoon is farao Mentoehotep III en ook vermoedelijk Mentoehotep IV, al is dat niet zeker.

Bouwwerken 
 Dodentempel van Mentoehotep II te Deir el-Bahari nabij Thebe.
 Koningskapel in Dendera gewijd aan de cultus van Mentoehotep II.
 Bouwactiviteiten aan de tempel van Montoe te Djerty het tegenwoordige Tod.

Namen van de koning 
De koning heeft zowel tijdens zijn oorlogen, zijn vredestijd en vereniging van Egypte verschillende namen aangenomen. Maar de naam Mentoehotep blijft gelijk bij alle drie namen.

Galerij 

Farao van de 11e Dynastie
Persoon in de 21e eeuw v.Chr.
Persoon in de 20e eeuw v.Chr.